Яцево — кладовище в Чернігові

Яцево — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства